Ženská dvouhra Kremlin Cupu 2018 probíhala ve druhé polovině října 2018. Do singlové soutěže moskevského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla německá tenistka Julia Görgesová, která zvolila start na paralelně hraném BGL Luxembourg Open v Lucemburku a turnaj vyhrála.

Na Kremlin Cupu byla doplněna dvě zbývající postupová místa na singapurský Turnaj mistryň, hraný v navazujícím týdnu. Karolína Plíšková by jistotu získala výhrou dvou zápasů. Již v prvním z nich však utržila hladkou porážku od 164. hráčky žebříčku Věry Zvonarevové, která porazila členku světové desítky poprvé po sedmi letech. Tím sedmé postupové místo do Singapuru obsadila na turnaji absentující Elina Svitolinová. Příležitost získat poslední osmou letenku na Turnaj mistryň tak měla ve svých rukou Nizozemka Kiki Bertensová, pokud by vyhrála dvě utkání. Několik hodin po vyřazení Plíškové však opustila soutěž ve druhém kole i ona, když nestačila na Aljaksandru Sasnovičovou. Jistotu účasti na závěrečné akci tak získala Plíšková.

Světová jednička Simona Halepová z moskevského turnaje odstoupila v důsledku vyhřezlé ploténky. Před účastí na Turnaji mistryň obdržela varování od lékařů a uvedla: „Velice pochybuji, že budu moci hrát v Singapuru, protože je to hodně brzy“. Po odhlášení ze závěrečné akce sezóny 18. října 2018 se na ni poprvé kvalifikovala devátá v pořadí Bertensová.

Vítězkou se stala šestá nasazená, 21letá Ruska Darja Kasatkinová, jež ve finále zdolala 24letou tuniskou kvalifikantku a 101. hráčku žebříčku Ons Džabúrovou po třísetovém průběhu 2–6, 7–6 a 6–4. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour v pátém odehraném finále.

Džabúrová se stala první Tunisankou v historii, která se probojovala do finále turnaje WTA Tour. Bodový zisk zajistil Kasatkinové debutový průnik do elitní světové desítky a pozici náhradnice na Turnaji mistryň, když postupem do finále v této roli vystřídala Sabalenkovou.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Kremlin Cup 2018